I Игры островов Индийского океана (; ) прошли с 25 августа по 1 сентября 1979 года в Реюньоне. В соревнованиях приняло участие около 1000 спортсменов из 5 стран, которые состязались в 13 дисциплинах (бадминтон, баскетбол, бокс, велоспорт, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, регби, теннис, тяжёлая атлетика, футбол).

Медальный зачёт

Ссылки 
 JIOI 1979 — 1RE ÉDITION À L’ÎLE DE LA RÉUNION
 Результаты футбольного турнира

Литература 
 Yves-Éric Houpert, Les Jeux des îles de l’océan Indien: Sport et géopolitique, L’Harmattan, 2008, 282 p. (ISBN 978-2-296-06312-9).

Игры островов Индийского океана
Спорт во Франции в 1979 году
Август 1979 года
Сентябрь 1979 года
Спорт в Реюньоне